Hazen steht für:
 Hazen (Alabama), Ort im Dallas County, Alabama
 Hazen (Arkansas), Ort im Prairie County, Arkansas
 Hazen (Maryland), Ort im Allegany County, Maryland
 Hazen (Nevada), Gemeindefreies Gebiet im Churchill County, Nevada
 Hazen (New Jersey), Ort im Warren County, New Yersey
 Hazen (North Dakota), Ort im Mercer County, North Dakota
 Hazen (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet im Jefferson County, Pennsylvania
 Hazen Township, Township im Prairie County, Arkansas

Personen:
 Hazen S. Pingree (1840–1901), US-amerikanischer Politiker
 Allen Hazen (1869–1930), US-amerikanischer Ingenieur
 Elizabeth Lee Hazen (1885–1975), US-amerikanische Mikrobiologin
 Harold Locke Hazen (1901–1980), US-amerikanischer Elektroingenieur
 John Douglas Hazen (1860–1937), kanadischer Politiker
 Jonathan Hazen (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Melvin Colvin Hazen (1869–1941), US-amerikanischer Politiker
 Moses Hazen (1733–1802), US-amerikanischer General
 Paul Hazen (* 1941), US-amerikanischer Geschäftsmann

 William Babcock Hazen (1830–1887), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Lake Hazen
 Hazen-Farbzahl